Дос Аматес има више значења:

 Дос Аматес (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Аматес (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику